

А 
 Новицький Анатолій Олегович (1992—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

В 
 Новицький Василь-Ярослав — хімік-фармаколог.
 Новицький Віктор Ізмайлович — правознавець, історик, член Української Центральної Ради
 Новицький Володимир Станіславович — український політик, міністр промислової політики України (2007—2010).

Г 
 Новицький Геннадій Васильович — (нар. 1949) — прем'єр-міністр Білорусі.
 Новицький Григорій Ілліч — (р. н. невід. — близько 1720) — український військовий діяч, дипломат, дослідник Сибіру. Син Іллі Новицького.

Є 
 Новицький Євген Антонович (1932—2007) — український радянський партійний діяч (Ів.-Франківськ).

З 
 Новицький Захарій Ярославович — український актор.

І 
 Новицький Іван Петрович — український історик, журналіст та етнограф.
 Новицький Ігор Ярославович — доктор медичних наук, професор Львівського медичного університету, керівник Львівського міського медичного центру «Мікрохірургія ока».
 Новицький Ілля — (приблизно у 30-х р. XVII ст — на поч. 1704 р) — військовий діяч, полковник компанійського (охочекомонного) полку Гетьманщини.

К 
 Новицький Костянтин Георгійович — бандурист; заслужений артист України.

М 
 Новицький Максиміліан — галицький науковець-натураліст.
 Новицький Микола Володимирович — український композитор, диригент, педагог
 Новицький Микола Михайлович — Герой Радянського Союзу
 Новицький Микола — український журналіст, літератор, редактор, видавець.
 Новицький Михайло Михайлович — шевченкознавець
 Новицький Михайло Валентинович — актор, музикант

О 
 Новицький Олекса Миколайович — український радянський поет, перекладач. Заслужений працівник культури Грузії.
 Новіцький Олександр Васильович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Новицький Олексій Петрович — історик мистецтва, академік АН УРСР
 Новицький Орест Маркович — український філософ, перший професор філософії Київського університету.

П 
 Новіцький Павло Іванович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Новицький Павло Сергійович (1987) — український футболіст, захисник.

С 
 Новицький Святослав — американський актор, режисер українського походження.
 Новицький Софроній Терентійович — доктор медичних наук, завідувач кафедрою оперативної хірургії та топографічної анатомії Київського медичного інституту.
 Новицький Степан Михайлович — військовий референт Крайової Екзекутиви ОУН ЗУЗ.
 Новицький Степан Юрійович — заслужений донор України.

Ю 
 Новицький Юрій Леонідович (1956—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Новіцький Юрій Михайлович (1963—2014) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Я 
 Новицький Яків Павлович — відомий український історик, археолог, етнограф, фольклорист, краєзнавець, педагог. Дійсний член Імператорського Російського Географічного Товариства (від 23 січня 1876 р.).

Новицька 
 Новицька Марія Олексіївна — український мистецтвознавець, музейник, археолог. Дочка академіка Олекси Новицького.
 Новицька Світлана Валентинівна — українська письменниця, драматург.
 Новицька-Усенко Людмила Василівна — український радянський діяч, лікар, ректор Дніпропетровського медичного інституту. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.

Див. також 
 Новицькі

Примітки

Джерела та література 
 В. В. Томазов. Новицькі // 
Прізвища